E90 può riferirsi a:

Codici 
E90, codice ECO di alcune linee della variante principale della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E90, da Lisbona al confine tra la Turchia e l'Iraq
Toyota Corolla E90

Altro 
Nokia E90, modello di telefono cellulare